Naselja u BiH:
 Rakova Noga (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Rakova Noga (Kreševo, BiH), naselje u općini Kreševo